

Anno 
 591 o 591 a.C.

Codici 
 591 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Resse Observatory, presso Hannover, nella Bassa Sassonia, in Germania

Matematica 
 591 – numero